Моргауза, королева Лотианская и Оркнейская — персонаж цикла сказаний о короле Артуре и рыцарях Камелота.

Семья 
Моргауза — старшая дочь Игрэйны и Горлуа, герцога Корнуэльского, родная сестра Элейны из Гарлота и Феи Морганы. Король Артур — её единоутробный брат, в чьей судьбе она сыграла роковую роль

Роль в легендах 
Её муж Лот Оркнейский был одним из двенадцати мятежных королей Британии и заклятым врагом её брата, как впрочем и она сама. Моргауза соблазнила Артура и от этой преступной связи родился сын Мордред, которому было суждено уничтожить всё, что создал его отец. От своего супруга она имела четырех сыновей, которые служили Артуру верной опорой: Гарет, Агравейн, Гахерис и Гавейн, наиболее прославленный из этой четверки.

Смерть 
Моргауза была женщиной с ненасытными желаниями и малой толикой благоразумия. После смерти мужа она связалась с сыном его убийцы, Ламораком Уэльским. Сыновья не простили ей этого предательства, и один из них, Гахерис, заколол её прямо в постели Ламорака, который позже был убит Мордредом.

В кино 
Моргауза редко фигурирует в кино: как правило, роль матери Мордреда передают её сестре Моргане, более известной злодейке Артурианы. Среди редких исключений:
 сериал «Туманы Авалона», в роли МоргаузыДжоан Аллен. Здесь она  не мать Мордреда, но его воспитательница.
 фильм «Легенда о Зелёном рыцаре», в роли матери Гавейна и сестры Артура (не названной прямо по имени) — Сарита Чоудхури. В этом фильме Моргауза сама предстаёт как колдунья.

Вымышленные королевы
Персонажи артурианы